Мстислав Ростиславич
 Мстислав Ростиславич Храбрый (ум. 1180) — внук Мстислава Великого, князь белгородский, смоленский, новгородский.
 Мстислав Ростиславич (ум. 1179) — внук Юрия Долгорукого, князь новгородский, ростовский.